Okręty US Navy o nazwie USS "Machias":
 Pierwszy USS "Machias" (PG-5) był kanonierką. W służbie, z przerwami, w latach 1893-1919.
 Drugi USS "Machias" (PF-53) był fregatą patrolową. W służbie w latach 1944-45.

Machias